Partito del Credito Sociale – partito politico neozelandese
Partito del Credito Sociale del Canada – partito politico canadese
Partito del Credito Sociale di Gran Bretagna e Irlanda del Nord – partito politico britannico